Sungai Kupang – wieś w kabupatenie Banjar, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Sungai Kupang – wieś w kabupatenie Hulu Sungai Selatan, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Sungai Kupang – wieś w kabupatenie Kotabaru, w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji